Дијез де Октубре има више значења:

 Дијез де Октубре, Сан Лукас де Окампо (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Дијез де Октубре (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику